Psammonyx är ett släkte av kräftdjur. Psammonyx ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Psammonyx